Мадеро има више значења:

 Мадеро, Естасион (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мадеро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Мадеро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мадеро (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мадеро (Сан Мигел ел Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику